Pokupsko Vratečko je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Lekenik, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 44 stanovnika te 19 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji